Адендорф () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Люнебург. Население составляет 10 253 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,08 км². Официальный код — 03 3 55 001.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии